"Gudo" pode ser: 
 Gudo, comuna suíça do Ticino
 Gudo Visconti, comuna italiana da Lombardia
 Gudo de Cavaleiro, montanha em Cabo Verde

Desambiguações de topônimos